

Hydronyme 
 La Thonne est une rivière de Belgique et de France, affluent de la Chiers en rive droite faisant partie du bassin versant de la Meuse.

Toponymes 
Toutes les communes sont traversées par la Thonne à l'exception de Thonne-le-Thil. Toutes font partie de la Lorraine gaumaise.
 en France
 Thonne-la-Long est une commune française, située dans le département de la Meuse et la région Grand Est. 
 Thonne-le-Thil est une commune française, située dans le département de la Meuse et la région Grand Est.
 Thonne-les-Près est une commune française, située dans le département de la Meuse et la région Grand Est. 
 Thonnelle est une commune française, située dans le département de la Meuse et la région Grand Est. 

 en Belgique
 Sommethonne est une section de la commune belge de Meix-devant-Virton située en Région wallonne dans la province de Luxembourg. C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1977.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France